Die Bezeichnung PX-8 steht für:
 einen Computer von Epson, siehe Epson PX-8
 ein Tauchboot, siehe Auguste Piccard (PX-8)